Царевић може бити:

 , титула
 Царевић (презиме), презиме
 Царевић (Прилеп), насеље у општини Прилеп, Северна Македонија